Жильбер де Бурбон-Монпансьє — віце-король Неаполитанського королівства (1495—1496).
 Жиль Жильбер — канадський хокеїст, грав на позиції воротаря.
 Род Жильбер — канадський хокеїст, грав на позиції крайнього нападника за збірну команду Канади.
 Філіп Жильбер — бельгійський велосипедист, тричі визнавався найкращим спортсменом Бельгії
 Жильбер Беко — французький співак, композитор, піаніст та актор.
 Жильбер Дьєндере — військовий і політичний діяч Буркіна-Фасо.

 Ле-Мені-Жильбер — муніципалітет у Франції, регіон Нижня Нормандія, департамент Манш.

Див. також 
 Гільберт